Рондад, рондат (от ) — вид акробатического переворота c поворотом на 180° вокруг продольной оси. В спортивной акробатике наиболее распространен рондат — боковой переворот с поворотом во второй половине элемента (при броске с рук на ноги). В художественной гимнастике, цирковом искусстве и др. применяются другие виды рондатов. В основном, применяется как динамический элемент, когда надо развернуться (например, для фляка) без потери скорости.

См. также 
Сальто
Фляк (элемент акробатики)
Категория "Элементы гимнастики" во французской Википедии

Ссылки 
Видеоурок по рондату 

Гимнастика
Спортивная терминология